Mistrzostwa Polski w Pływaniu 2009 odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 21–24 maja 2009 roku.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Mistrzostwa Polski w pływaniu
2009 w polskim sporcie
Sport w Ostrowcu Świętokrzyskim